Драгутин Милутиновћ може да се односи на:
Драгутин Милутиновић (генерал)
Драгутин Драгиша Милутиновић (архитект)